Manuele Mori (Empoli, Itália, 9 de agosto de 1980) é um ciclista italiano que estreiou como profissional na temporada de 2002 na equipa Perutnina Ptuj Telekom e se retirou em 2019 depois de 11 anos na estrutura do UAE Emirates.

Palmarés
2007
 Japan Cup

Resultados nas Grandes Voltas 

-: não participa
Ab.: abandono

Equipas 
 Perutnina Ptuj Telekom (2002)
 Saunier Duval-Prodir (2004-2007)
 Scott-American Beef (2008)
 Lampre (2009-2019)
 Lampre-NGC (2009)
 Lampre-Farnese Vini (2010)
 Lampre-ISD (2011-2012)
 Lampre-Merida (2013-2016)
 UAE Team Emirates (2017-2019)

Referências

Ligações externas
 

 Ficha de Manuele Mori

Ciclistas da Itália